Benoît Menut (né en 1977), compositeur français ;
 David Menut (né en 1992), coureur cycliste français ;
 Geneviève Lucie Menut (1912-1992), actrice française ;
 Guy Menut (1944-2017), homme politique français ;
 Marinette Menut (1914-1944), résistante :
Patronyme français